Sajzewe (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Sajzewe

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Tschornomorske, siehe Sajzewe (Tschornomorske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Sajzewe (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Sajzewe (Bachmut)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Sajzewe (Swatowe)

 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop, siehe Sajzewe (Korop)

siehe auch:
 Saizewo